Win peut faire référence à :

 Victoire militaire (en anglais)
 Win, au baseball, une statistique attribuée à un pitcher (voir )
 , un groupe de musique écossais
 , un film en Tamoul et Télougou de 2013
Microsoft Windows
 , un logiciel
 "Win", une chanson de Brian McKnight provenant de l'album 
 "Win", une chanson de  David Bowie provenant de l'album Young Americans
 , une station de radio philippine
 , une station de radio indienne
 , un parti politique de Nouvelle-Zélande
 WIN Television, un réseau australien de chaines de télévision
 , le service d'information de WIN Television
 , le propriétaire de WIN Television
 White-Indian-Negro, un ancien usage pour Métis, isolats tri- raciaux
 , une tentative pour lancer un mouvement de lutte contre l'inflation au cours des années 1970 aux États-Unis
 , un concept dans le développement pour transporter les ressources d'un réseau intelligent vers un réseau sans fil
  (code de station en trois lettres Amtrak), une station ferroviaire à Winona dans le Minnesota
  (code de station en trois lettres) en Angleterre
 WIN composants chimiques, comprenant , initialement produit par , Sterling "Winthrop" Pharmaceuticals
 Winnipeg, une ville au Canada
Wolność i Niezawisłość (), une organisation clandestine polonaise anti-communiste en 1945-1952
 WIN, un fournisseur d'accès à internet (FAI) belge fondé en 1998
 Win, un album de La Jeune Fille et le Vent 
 W.I.N., un jeu vidéo éducationnel sorti en 1973 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey

Personnalités 
  (1953-), journaliste birman
 May May Win, actrice birmane
 Ne Win (c. 1910-2002), militaire birman
 Soe Win (c. 1948-), premier ministre de Birmanie
 Nyan Win, ministre des affaires étrangères Birmanie (depuis 2004)
 , joueur de football américain
 Win Lyovarin, écrivain Thaïlandais
 Win Butler, chanteur principal et auteur-compositeur de Arcade Fire
 , politicien, agriculteur et homme d'affaires

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme